«Castillo de Mota» puede referirse a:
 Mota castral, un tipo de castillo.

Arquitectura

en España 
 Castillo de Mota del Marqués (Mota del Marqués, provincia de Valladolid).
 La antigua fortaleza de Mota del Cuervo (provincia de Cuenca), derruida en el siglo XV.